Климент може да се отнася за:

 Климент, мъжко име
 Климент Охридски, български книжовник
 Климент I Константинополски, константинополски патриарх
 Климент Търновски, български митрополит и министър-председател
 Климент Старозагорски, български митрополит
 Римски папи
 Климент I
 Климент II
 Климент III
 Климент IV
 Климент V
 Климент VI
 Климент VII
 Климент VIII
 Климент IX
 Климент X
 Климент XI
 Климент XII
 Климент XIII
 Климент XIV
 Римски антипапи
 Климент III (антипапа)
 Климент VII (антипапа)
 Села в България
 Климент (Област Пловдив)
 Климент (Област Шумен)